Renzo Zorzi (1921-2010) – scrittore e operatore culturale italiano
 Renzo Zorzi (1946-2015) – pilota automobilistico italiano